Kammerbote steht für:

 Bote, der von einer fürstlichen oder königlichen Hofkammer ausgesendet wird
 Reichskammergerichtsbote (Kurzform)

Siehe auch:
 Kammerbotenstraße in Bad Reichenhall